Марія Коритцева і Лілія Остерло були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Наталі Деші і Мара Сантанджело виграли титул, у фіналі перемігши пару Нурія Льягостера Вівес і Аранча Парра Сантонха з рахунком 4–6, 7–6(7–3), [12–10].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

2009
Тур WTA 2009